Iwase bezeichnet:
 ein Landkreis in der Präfektur Fukushima: Iwase-gun (Fukushima)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Iwase (Fukushima) (heute: Sukagawa)
 ein anderer Name für ein Lehen mit Sitz in dieser: Ōkubo (Han)
 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Iwase (Ibaraki) (heute: Sakuragawa)
 die japanische Provinz Iwase

Iwase ist der Familienname folgender Personen:
 Gō Iwase (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Hitoki Iwase (Baseball-Spieler)
 Ken Iwase (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Randy Iwase (US-Senator)